Герман Михайлов:
 Михайлов, Герман Леонидович (1929—1999) — Герой Социалистического Труда, токарь. 
 Михайлов, Герман Павлович (1924—1988) — советский художник, педагог.